La colaboración ciudadana, en general, es cualquier tipo de colaboración de los ciudadanos con otra entidad, como las fuerzas del Estado o una iniciativa solidaria. En particular, puede tratarse de:
 Colaboración con algún cuerpo policial:
 Denuncia anónima;
 Informar acerca de personas desaparecidas;
 Contribución a la limpieza del municipio:
 Reciclaje;
 Recogida de basuras;
 Contribución a iniciativas solidarias.